Брюсов — фамилия; имеет женскую форму .
 Брюсов, Александр Яковлевич (1885—1966) — русский советский археолог; брат В. Я. Брюсова.
 Брюсов, Валерий Яковлевич (1873—1924) — русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, критик, историк.



См. также 
 Брюсов переулок
 Брюсов календарь
 Брюс